Дискография американской хардкор-рэп-группы Onyx состоит из 11 студийных альбомов, 1 мини-альбома, 9 сборников, 22 саундтреков и 60 синглов.

В 1993 году вышел дебютный альбом Bacdafucup, который добился большого успеха и был сертифицирован как «платиновый» 25 октября 1993 года. Альбом содержит 3 сингла, которые попали в чарты журнала Billboard: «Throw Ya Gunz», «Slam» и «Shifftee». Первый сингл, «Throw Ya Gunz», стал перекрёстным радиохитом. Их прорывной сингл, «Slam», который получил большую трансляцию на радио и телевидении, включая BET и MTV, достиг 4 места в чарте Billboard Hot 100, и был сертифицирован как «платиновый» 10 августа 1993 года.

В 1995 году группа вернулась со вторым альбомом, All We Got Iz Us. Альбом был успешен за счёт двух синглов «Last Dayz» и «Live Niguz», которые продержались несколько недель в чартах Billboard Hot 100 и Hot Rap Singles в американском журнале Billboard.

В 1998 году группа выпустила свой третий студийный альбом, Shut ’Em Down, который был плохо воспринят публикой, несмотря на то, что было продано более 500 000 копий. Альбом содержит 3 сингла, которые попали в чарты журнала Billboard: The Worst, Shut 'Em Down и React.

После вынужденного ухода с лейбла Def Jam группа вернулась в 2002 году с новым альбомом-сиквелом Bacdafucup: Part II, который получил ужасные отзывы критиков и поклонников группы, несмотря на то, что альбом занимал верхние места в чартах журнала Billboard. Следующий альбом, Triggernometry, также не нашёл успеха ни среди фанатов группы ни среди музыкальных обозревателей, и оказался самым провальным в истории группы.

Следующие несколько лет группа посвятила себя актёрской карьере. Параллельно группа работала над выпуском сначала альбома Black Rock, а затем сосредоточила свои силы на альбоме CUZO. В конечном итоге выпуск обоих альбомов был отложен, поскольку они не нашли должного успеха среди публики. В 2014 году благодаря знакомству с немецкими продюсерами Snowgoons, группа Onyx вернулась с новым альбомом, #WakeDaFucUp. Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков, поскольку он вернул поклонников хип-хопа к оригинальному нью-йоркскому звучанию 90-х годов. Но, к сожалению, ни синглам из альбома ни самому альбому не удалось покорить американские чарты, поскольку их формат на тот момент уже кардинально изменился.

В 2015 году группа выпустила мини-альбом Against All Authorities, который также по звучанию напомнил хип-хоп 90-х годов, что и помешало ему возглавить современные музыкальные чарты. В 2017 году был выпущен Shotgunz in Hell, совместный альбом группы Onyx с нидерландской хардкор-рэп дабстеп группой Dope D.O.D.. Альбом был сделан в нетрадиционных для группы Onyx жанрах дабстеп и EDM, что вновь оставило альбом без внимания хит-парадов. В 2018 году группа вернулась к своему старому звучанию на новом альбоме, Black Rock, который, несмотря на свой успех среди поклонников группы и музыкальных критиков, вновь оказался вдалеке от музыкальных чартов. В 2019 году группа вновь объединилась с немецкими продюсерами Snowgoons, чтобы выпустить альбом SnowMads с характерным для обеих групп звучанием.

Студийные альбомы

Совместные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Саундтреки 
 21 августа 1993 года: Strapped
 14 сентября 1993 года: Ночь страшного суда
 14 октября 1993 года: Бивис и Баттхед («Buff 'N' Stuff»)
 18 марта 1994 года: Бивис и Баттхед («Rabies Scare»)
 6 апреля 1995 года: Зависимость
 15 августа 1995 года: Шоу
 23 апреля 1996 года: Sunset Park
 17 февраля 1998 года: Гонка
 21 декабря 2001 года: Торчки
 29 октября 2002 года: 8 миля
 18 марта 2003 года: Щит
 24 октября 2005 года: Grand Theft Auto: Liberty City Stories
 14 июля 2009 года: Один день из жизни
 19 июня 2015 года: Наркотик
 13 декабря 2015 года: Бруклин 9-9
 5 августа 2016 года: Ночное шоу с Джимми Фэллоном
 17 декабря 2016 года: Почему он?
 7 июня 2016 года: Never Back Down: No Surrender
 16 февраля 2017 года: Битва преподов
 23 июня 2017 года: Кремниевая долина
 24 мая 2020 года: Tiger Slam
 14 августа 2020 года: Тед Лассо («Biscuits»)

Синглы

Гостевые участия 
 1993: «Livin' Loc’d» by Bo$$ (feat. Onyx) из Bo$$ Born Gangstaz
 1993: «A Blind Date With Boss» by Bo$$ (feat. Onyx) из Bo$$ Born Gangstaz
 1993: «Get Open» by Run-D.M.C. (feat. Onyx) из Run-D.M.C. Down With The King
 1993: «Three Little Indians» by Run-D.M.C. (feat. Onyx) из Run-D.M.C. Down With The King
 1995: «I’ll Murder You Remix» by Gang Green (feat. Onyx) из Gang Green I’ll Murder You — Single
 1997: «Santa Baby» by Rev. Run (feat. Mase, Diddy, Snoop Dogg, Salt-N-Pepa, Onyx & Keith Murray) из Various Artists A Very Special Christmas 3
 1998: «Xtreme» by All City (feat. Onyx) из All City Metropolis Gold
 1999: «Roc-In-It» by Deejay Punk-Roc (feat. Onyx) из Deejay Punk-Roc Deejay Punk-Roc vs. Onyx ‎- Roc-In-It
 1999: «NY, NY» by Ice-T (feat. Onyx) из Ice-T The Seventh Deadly Sin
 2001: «Shut 'Em Down 2001» by Stone Rivers (feat. Sticky Fingaz, Fredro Starr) из Stone Rivers All My Life
 2002: «Go Hard (Remix)» by Made Men (feat. Onyx, Cadillac Tah & Black Child, Kurupt, Crooked I & Eastwood) из Made Men Rebirth Of The West Coast EP
 2003: «Flatdafuccout» by Vishiss (feat. Fredro Starr & Sticky Fingaz)
 2003: «Last Days Reloaded» by Dead Prez (feat. Onyx) из Dead Prez Turn Off The Radio: The Mixtape Vol. 2-Get Free Or Die Tryin'''
 2005: «Don’t Go» by Darryl Riley (feat. Onyx & Henesseys) из Darryl Riley Man On Fire 2009: «International Thug» by Mal Da Udal (feat. Onyx) из Mal Da Udal International Thug 2009: «International Thug» by Mal Da Udal (feat. Onyx) (Thug Version) из Mal Da Udal International Thug 2009: «Vodka Rap» by Mal Da Udal (feat. Fredro Starr, B-Reign & Partymaker_Stef) из Mal Da Udal International Thug 2010: «Say What» by Mal Da Udal (feat. Onyx & Dzham) из Mal Da Udal Рэп не ради денег 2010: «Vrijeme je» by Nered & Stoka (feat. Onyx)
 2010: «Запоминай» by ZB (feat. Onyx, Soprano, TK) из ZB Авородз 2011: «Arretez Les Tchatches» by Storm B (feat. Onyx)
 2011: «Bringin' Bac Da Madface» by Annakin Slayd (feat. Fredro Starr & Sticky Fingaz of Onyx) из Annakin Slayd Once More We Survive 2011: «Get 'Em!» by Deep Frost (feat. Onyx & MC Profound)
 2011: «Ready For War» by Soulkast (feat. Onyx & Brahi) из Soulkast Honoris Causa 2011: «Corner Store Hip-Hop» by SYDAFX (feat. Onyx)
 2012: «Classic Hardcore» (feat. Onyx) by Babo (feat. Onyx) из Babo Legends never die 2012: «Vandalize Shit» by Snak The Ripper (feat. Onyx) из Snak The Ripper White Dynamite 2012: «Dogz» by Agallah (feat. Onyx)
 2012: «Bloodsport» by Duke Montana (feat. Onyx) из Duke Montana Stay Gold 2012: «45 Game» by Monstar361 & Massaka (feat. Onyx) из Monstar361 & Massaka Blutbeton 2 2012: «Colabo» by Slums Attack (feat. Onyx & TEWU) из Slums Attack CNO2 2012: «Sweet Nothing» by So Sick Social Club (feat. Onyx & Jason Rockman of Slaves On Dope) из So Sick Social Club Dead Friends Don’t Tell 2012: «My Purpose» by Young Noble (feat. Onyx & E.D.I.) из Young Noble Outlaw Rydahz, Vol. 1 2013: «Yasanan Dram» by Onder Sahin & Rahmi Polat a.k.a Babo (feat. Onyx & Ceza & Crak)
 2013: «Fuck Out My Face» by ASAP Ferg (feat. B-Real, Onyx & Aston Matthews) из ASAP Ferg Trap Lord 2013: «Unite 2 United» by Click Click Boom (feat. Onyx) из Click Click Boom Click Click Boom 2013: «Panic Room» by Dope D.O.D. (feat. Onyx) из Dope D.O.D. Da Roach 2013: «Small World» by Krazy K (feat. Onyx) из Krazy K Small World 2013: «We Get Live» by Myster DL (feat. Onyx) из Myster DL We Get Live 2013: «Do U Bac Down» by Snowgoons (feat. Onyx) из Snowgoons Black Snow 2 2014: «Represent» by N’Pans (feat. Onyx) из N’Pans Aktsent 2014: «Represent» (Portuguese — Creole version) by N’Pans (feat. Onyx) из N’Pans Aktsent 2014: «My Brother’s Keeper» by DJ Kay Slay (feat. The Outlawz, Onyx) из DJ Kay Slay The Last Hip Hop Disciple (Mixtape) 2014: «Schocktherapie» by Best.E (feat. Satan & Onyx) из Best.E Der Blaue Reiter 2014: «Schocktherapie» (Remix) by Best.E (feat. Satan & Onyx)
 2014: «Mayday» by Dirrty D & Morsdood (feat. Onyx)
 2014: «Get Up» by DJ Jean Maron (feat. Onyx) из DJ Jean Maron True School 2014: «Coming for You» by Ryzhun (feat. Onyx)
 2014: «Bazdmeg» by Killakikitt (feat. Onyx) из Killakikitt KillaGoons 2014: «Madd Rush» by OptiMystic (feat. Onyx & JR.) из OptiMystic Day Of The Guiding Light 2015: «Fight» by Лигалайз (feat. Onyx) из Лигалайз Fight — Single 2015: «Nobody Move» by MoSS (feat. Onyx & Havoc) из MoSS Marching to the Sound of My Own Drum 2015: «Las Calles Me Lo Exigen» by Tankeone (feat. Onyx) из Tankeone Las Calles Me Lo Exigen — Single 2016: «Downward Spiral» by Ras Kass (feat. Freddie Foxxx & Onyx) из Ras Kass Intellectual Property: SOI2 2016: «E.A.T.» by Ali Vegas (feat. Onyx & a Dash) из Ali Vegas Just Let Me Rhyme 2016: «Give It Up» by Рем Дигга (feat. Onyx) из Рем Дигга 42/37 2016: «Freestyle» by Sam The Sleezbag & DJ Mekalek (feat. Onyx, Bishop Brigante) из Sam The Sleezbag & DJ Mekalek #SleezbagMekalekTape 2017: «Slam Wieder» by Eko Fresh (feat. Samy Deluxe, Afrob & Onxy) из Eko Fresh König von Deutschland 2017: «Hardcore Rap» by Klee Magor (feat. Onyx) из Klee Magor Hardcore Rap (feat. ONYX) — Single 2017: «900» by Onyx, H16 & DMS
 2017: «100 Mad Vets» by N.B.S. (feat. Onyx) из N.B.S. 100 Mad Vets — Single 2018: «Where They At» by N.B.S. (feat. Onyx) из N.B.S. SwissVets 2 2018: «Heat» by Suspect (feat. Onyx) из Suspect Razorblade Music 2018: «Out for Blood» by Armada the Producer (feat. Onyx, Kali Ranks) из Armada the Producer The Formula — EP 2018: «Uliczna Autonomia 2» by Street Autonomy (feat. Onyx) из Street Autonomy Uliczna Autonomia 2018: «Turn The Volume Up» by N.B.S. (feat. Onyx) из N.B.S. Lost In Budapest 2018: «Make It Count» by Larceny (feat. Onyx) из Larceny Make It Count 2018: «Represent» (Remix) by N’Pans (feat. Onyx) из N’Pans Легенда 2019: «Murda» by Marso & Bobkata (feat. Onyx)
 2020: «Whats Up» by Lords of the Underground (feat. Onyx) из Lords of the Underground So Legendary 2020: «6 Feet» by Crack Brodas (feat. Onyx) из Crack Brodas 6 Feet - Single 2020: «Golden Era» by Yumalesra (feat. Onyx) из Yumalesra Golden Era (feat. Onyx) - Single 2020: «B******t» by Sick Boy Simon & Dirty Dagoes (feat. Onyx) из Sick Boy Simon & Dirty Dagoes B******t (feat. Onyx) - Single 2020: «We Made It Up» by Iceman (feat. Onyx) из Iceman We Made It Up - Single Гостевые участия с русскими и украинскими рэп-артистами 
 2003: Fredro Starr и Хамиль (Каста) — Freestyle (over Gun Clap Music'') (фестиваль Наши Люди 2003, Дворец Спорта «Лужники», Москва, Россия, 17 декабря 2003 года)
 2007: Песочные Люди — Queens-Ростов (feat. Fredro Starr & БТР) [Prod. by Влади and Жара]
 2009: Mal Da Udal — International Thug (feat. Onyx) [Producer — Tim D’angerouz]
 2009: Mal Da Udal — International Thug (feat. Onyx) (Thug Version) [Producer — Tim D’angerouz]
 2009: Mal Da Udal — Vodka Rap (feat. Fredro Starr, B-Reign & Partymaker_Stef) [Producer — Masta Bass]
 2010: 1.8.7. & Mal Da Udal — Vodka Rap (Live Remix) (feat. Fredro Starr, B-Reign & Partymaker_Stef) [Producer — Masta Bass]
 2010: Песочные Люди — Queens-Ростов (feat. Fredro Starr (Onyx)) [Remix — DJ Superman]
 2010: Песочные Люди — Queens-Ростов (feat. Fredro Starr (Onyx) & Смоки Мо) [Remix — Capella (За Полк)]
 2010: Mal Da Udal — Say What (feat. Onyx & Dzham) [Producer — Miko (GLSS)]
 2010: ZB а.к.а. Западное Братство — Запоминай (feat. ONYX, Soprano, TK)
 2011: Deep Frost — Get' Em! (feat. ONYX & MC Profound) (prod. by Deep Frost)
 2012: Рем Дигга — Give It Up (Live) (feat. ONYX) (prod. by Рем Дигга)
 2013: Славо — Black Russians (feat. Sticky Fingaz, Спрут) (drums by Robert Galstyan)
 2014: Mikki Fingaz — ONYX / ОНИХ (feat. Sticky Fingaz) (prod. Сыр Сальто Назад)
 2014: N’Pans — Represent (feat. Onyx) (Produced by Drug Dilla)
 2014: N’Pans — Represent (feat. Onyx) (Portuguese — Creole version) (Produced by Drug Dilla)
 2015: Доброе Зло — Липкие Пальцы (feat. Sticky Fingaz)
 2014: Лигалайз — Fight (feat. ONYX) (неизданная оригинальная версия) (Produced by BBZ Darney)
 2015: Лигалайз — Fight (feat. ONYX) (сингловая версия) (Produced by BBZ Darney) (Cutz by DJ N-Tone)
 2015: Лигалайз & Oligarkh — Fight (feat. ONYX) (неизданная песня)
 2016: Лигалайз — Fight (feat. ONYX) (альбомная перезаписанная версия) (Produced by BBZ Darney) (Cutz by DJ N-Tone)
 2016: Рем Дигга — Give It Up (feat. ONYX) (prod. by Рем Дигга)
 2018: BLVCK JESUS — NaXuy SANCTIONS (feat. ONYX x YOFU) (prod. by Mona Beadz)
 2018: N’Pans — Represent (feat. Onyx) (Remix) (Produced by Drug Dilla)
 2019: Slim & ONYX — Spirit (Produced by Miko (GLSS))

Музыкальные видеоклипы 
 1992: «Throw Ya Gunz» | Режиссёр: Diane Martel
 1992: «Bacdafucup» | Режиссёр: Steve Carr
 1993: «Slam» | Режиссёр: Parris Mayhew
 1993: «Da Nex Niguz» | Режиссёр: Brett Ratner
 1993: «Shifftee» | Режиссёр: Parris Mayhew
 1993: «Slam» (Bionyx Remix) (feat. Biohazard) | Режиссёр: Parris Mayhew
 1993: «Judgment Night» (feat. Biohazard) | Режиссёр: David Perez Shadi
 1995: «All We Got Iz Us» | Режиссёр: Joseph Kahn
 1995: «Last Dayz» | Режиссёр: Joseph Kahn
 1995: «I’ll Murder You» (feat. Gang Green) | Режиссёр: Zodiac Fishgrease
 1995: «Live Niguz» | Режиссёр: Diane Martel
 1995: «Walk In New York» | Режиссёр: Zodiac Fishgrease
 1998: «Shut 'Em Down» (feat. DMX) | Режиссёр: Gregory Dark
 1998: «The Worst» (feat. Wu-Tang Clan) | Режиссёр: Diane Martel
 1998: «React» (feat. Still Livin', X1 & 50 Cent) | Режиссёр: Little X
 1998: «Broke Willies» | Режиссёр: Little X
 2002: «Slam Harder» | Режиссёр: Zodiac Fishgrease
 2008: «Neva Goin' Bac» | Режиссёр: Russell Harvin & Fredro Starr
 2009: «Money In The Sky» (feat. Soprano Da Great)
 2009: «Black Rock (U Know Wht It Iz)» | Режиссёр: Jeffrey Elmont
 2009: «The Real Black Rock» (Dame Dash Diss W- Jay-Z Soundalike Voice-overs) | Режиссёр: Jeffrey Elmont
 2010: «Black Hoodie Rap» (feat. MakemPay) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2011: «Classic Terror» | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2011: «I’m So 90’s» | Режиссёр: Brazil
 2011: «Mad Energy» | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2011: «We On That» (feat. Young Kazh) | Режиссёр: Big Shot Music INC.
 2011: «Wut U Gonna Do» | Режиссёр: Myster DL
 2011: «Hammers On Deck» | Режиссёр: Myster DL
 2011: «You Ain’t Ready For Me» | Режиссёр: Big Shot Music INC.
 2012: «2012» (feat. Myster DL) | Режиссёр: Myster DL
 2012: «2012» (Russian version) | Режиссёр: Ярослав Кардэлло и Артем Стряпан
 2012: «Belly Of The Beast» | Режиссёр: Kevin KJ Johnson
 2014: «#WakeDaFucUp» (feat. Dope D.O.D.) | Режиссёр: Home Run
 2014: «Whut Whut» | Режиссёр: Big Shot Music INC.
 2014: «Buc Bac» | Режиссёр: DJ Illegal; Оператор: Gigo Flow; Монтаж: SirQlate
 2014: «Hammers On Deck» | Режиссёр: Brian De Palma
 2014: «TurnDaFucUp» | Режиссёр: Rome York & Trash Secco
 2014: «The Realest» | Режиссёр: Big Shot Music INC.
 2015: «Against All Authorities» | Режиссёр: Rome York
 2015: «Fuck Da Law» | Режиссёр: Rome York
 2016: «#WakeDaFucUp Reloaded» (feat. Dope D.O.D.) | Режиссёр: Home Run
 2016: «BOOM!!» | Режиссёр: Eyes Jacking
 2016: «Slam» (Devil s Domain movie) | Режиссёр: Jared Cohn
 2017: «Hustlin Hours» | Режиссёр: DJ Illegal
 2017: «XXX» by Onyx & Dope D.O.D. | Режиссёр: Andres Fouche
 2017: «Piro» by Onyx & Dope D.O.D. | Анимация: Martijn Bosgraaf, Ricardo Gómez & Lars Kiewiet
 2017: «Don’t Sleep» by Onyx & Dope D.O.D. | Режиссёр: Andres Fouche
 2018: «Black Rock» | Режиссёр: Vicente Cordero
 2019: «Ain’t No Time To Rest» (feat. Dope D.O.D.) | Режиссёр: Gigo Flow
 2019: «Kill Da Mic» | Режиссёр: Rok Kadoic
 2019: «Monsters Gorillas» | Режиссёр: ShotByDon
 2020: «Hoodies Down» | Режиссёр: Gigo Flow & DJ Illegal
 2021: «Coming Outside» | Режиссёр: Vicente Cordero / Industrialism Films
 2021: «Ahh Yeah» | Режиссёр: Vicente Cordero / Industrialism Films
 2022: «Bo! Bo! Bo!» | Режиссёр: Ryan Pinkall / Pinkall Productions
 2022: «Ruff & Rugged» | Режиссёр: Ryan Pinkall / Pinkall Productions
 2022: «Just Slam» | Режиссёр: Ryan Pinkall / Pinkall Productions

Примечания

Ссылки 
 Onyx на сайте Discogs
 

Onyx
Onyx